Pata de perdiz puede referirse a:

 El nombre común de la planta Cynodon dactylon.
 El nombre común de la planta Cornus sanguinea.
 El nombre común de la planta '''''Fumana ericoides.